Cryomyces är ett släkte av svampar. Cryomyces ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryomyces